The New Cook – film del 1911 prodotto dalla Kalem Company
 The New Cook – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon